1-й чемпионат Узбекистана по футболу 1992 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 16 клубов) с 18 апреля по 31 октября 1992 года.

Участники

Итоговая таблица 

 «Диёнат», «Нотукимачи» и «Зарангар» из-за финансовых проблем снялись по ходу турнира.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1992
 Кубок Узбекистана по футболу 1992
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1992

Ссылки 
 Uzbekistan 1992 

1992
Спорт в Узбекистане в 1992 году